

Kerkweg (Affligem)
 Kerkweg (Bekegem)
 Kerkweg (Buggenhout)
 Kerkweg (Damme)
 Kerkweg (De Panne)
 Kerkweg (Haaltert)
 Kerkweg (Heffen)
 Kerkweg (Ieper)
 Kerkweg (Knesselare)
 Kerkweg (Kortrijk)
 Kerkweg (Laarne)
 Kerkweg (Roeselare)
 Kerkweg (Deurle)
 Kerkweg (Ternat)
 Kerkweg (Wielsbeke)

Kerkweg (Cothen) 
Kerkweg (Bellingwolde)
Kerkweg (Giethoorn)
Kerkweg (Leersum)
Kerkweg (Maarssen)
Kerkweg (Oosterland)
Kerkweg (Schoonrewoerd)
Kerkweg (Vogelenzang)